Шан () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Рисе. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10079.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к юго-востоку от Парижа, в 115 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 127 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 70 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 54 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 54 активных работали 53 человека (30 мужчин и 23 женщины), безработным был 1 мужчина. Среди 16 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об